Laika (band), een Britse triphopband
Laika (bevolkingsgroep), een inheemse Zuid-Amerikaanse (Inca)stam
Laika Entertainment, een Amerikaans filmbedrijf
Laika (hond), een Russische hond (het eerste levende wezen in de ruimte)
Laika (hondenras), een hondenras uit Rusland en Siberië
Laika (opera), een opera uit 2014 van Martijn Padding
Laika (platenlabel), een Duits platenlabel
Laika (theater), een theatergezelschap in Antwerpen
Laïko, een muziekgenre in Griekenland